ФК «Андорра» — футбольний клуб із Андорри, виступає не в Чемпіонаті Андорри з футболу, а в Третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії Сегунді Дивізіон Б, оскільки рівень інших команд Андорри набагато нижчий.

Заснований 1942 року та є першим футбольним клубом в Андоррі.

Наразі команда — найсильніша в Андоррі.

Також клуб має команду з однойменною назвою, яка виступає у Другому дивізіоні чемпіонату Іспанії з міні-футболу.

Від сезону до сезону 

17 сезонів у Дивізіоні Сегунда В 
6 сезонів у Терсері

Досягнення 

 Кубок Каталонії з футболу (1): 1993-94

Посилання 
 БЛОҐ ФК АНДОРРА у сезоні 2008—2009 
 Офіційний сайт ФК Андорра
 ФК Андорра на FCF.cat

Футбольні клуби Андорри
Футбольні клуби, засновані 1942
Андорра-ла-Велья
Засновані в Європі 1942